Satriano steht für:

 Satriano, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Catanzaro, Region Kalabrien
 Satriano di Lucania, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Potenza, Region Basilicata

Satriano ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Satriano (* 1952), argentinischer Rennfahrer
 Giuseppe Satriano (* 1960), italienischer Geistlicher und Erzbischof von Bari-Bitonto
 Martín Satriano (* 2001), uruguayisch-italienischer Fußballspieler